Coppa di Turchia 2010-2011 – edizione della competizione di calcio maschile turca
 Coppa di Turchia 2010-2011 – edizione della competizione di pallacanestro maschile turca
 Coppa di Turchia 2010-2011 – edizione della competizione di pallavolo femminile turca